Osoby o tym nazwisku:
 Franciszek Treder – kaszubski nauczyciel, działacz społeczny i twórca Muzeum Kaszubskiego
 Jerzy Treder – polski językoznawca, dialektolog, badacz języka kaszubskiego